Stephen Lee Bruner (Los Ángeles, 19 de octubre de 1984), más conocido por su nombre artístico Thundercat, es un bajista, cantante, compositor y actor estadounidense, ganador de dos Premios Grammy.

Carrera 
Inicialmente logró reconocimiento como bajista de la banda de crossover thrash Suicidal Tendencies. Desde entonces ha lanzado cuatro álbumes de estudio en solitario y es conocido por su trabajo con el productor Flying Lotus y sus apariciones en el álbum de Kendrick Lamar To Pimp a Butterfly (2015).

En 2016 obtuvo un Premio Grammy a la Mejor Interpretación Rap/Cantada por su trabajo en el tema "These Walls" de To Pimp a Butterfly. En 2020 lanzó su cuarto álbum de estudio, titulado It Is What It Is, que le valió un Premio Grammy al Mejor Álbum de R&B Progresivo.

Discografía 

 The Golden Age of Apocalypse (2011)
 Apocalypse (2013)
 The Beyond / Where the Giants Roam (2015)
 Drunk (2017)
 It Is What It Is (2020)

Premios y reconocimientos

Premios Grammy

Referencias

Enlaces externos 

Músicos de sesión de Estados Unidos
Bajistas de Estados Unidos
Guitarristas de Estados Unidos
Compositores de Estados Unidos